Steegen kan syfta på följande platser:

Polen 

 Stegny, ort, Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat elbląski, 
 Stegna (kommunhuvudort), Pommerns vojvodskap, Powiat nowodworski,

Österrike 

 Steegen (kommun i Österrike), Oberösterreich, Politischer Bezirk Grieskirchen, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar